

Geografia 
 Brenz – comune che appartiene al circondario di Ludwigslust-Parchim ed è parte della comunità amministrativa di Neustadt-Glewe nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania
 Brenz – fiume che nasce a Königsbronn a circa 500 metri s.l.m. e dopo un percorso di 52,6 km sfocia nel Danubio a Lauingen, in Baviera

Persone 
 Johann Brenz – teologo tedesco